Serie armónica puede estar haciendo referencia a:

 Serie armónica (matemática).
 Serie armónica (música).
 Serie de armónicos.